Национальный чемпионат I 1936/1937 () — 34-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1936/1937
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1936 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1937 году